Scandola est un lieu situé sur la côte ouest de la Corse (France) réputé sa réserve naturelle inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco ;
 Giuseppa Scandola (1849-1903), religieuse italienne, missionnaire dans le sud du Soudan, vénérable catholique ; 
 Le Scandola est un navire mixte de la Compagnie Méridionale de Navigation.